YPL steht für:
 Flughafen Pickle Lake, Ontario, Kanada (IATA-Code)
 YaBB Public License, Copyleft-Lizenz verbunden mit YaBB
 Yahoo! Public License, Copyleft-Lizenz

ypl steht für:
 Pula Yi, eine der Lolo-Sprachen (ISO-639-3-Code)

Abkürzung